Jonassen ist der Familienname folgender Personen:

 Hagbard Jonassen (1903–1977), dänischer Botaniker
 Jess Jonassen (* 1992), australische Cricketspielerin
 Kenneth Jonassen (* 1974), dänischer Badmintonspieler
 Vilde Kaurin Jonassen (* 1992), norwegische Handballspielerin

Siehe auch:
 Jonassen-Insel, Insel vor der nordöstlichen Spitze der Antarktischen Halbinsel
 Jonassen Rocks, Klippenfelsen vor der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik